Caleb Williams ist der Name folgender Personen:

 Caleb Williams (Footballspieler) (* 2002), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Caleb Williams (Schauspieler), US-amerikanischer Schauspieler

Caleb Williams steht für:

 Caleb Williams, fiktiver Charakter im Roman Things as They Are; or, The Adventures of Caleb Williams (deutsch Die Abenteuer des Caleb Williams oder: Die Dinge wie sie sind) von William Godwin (1794)
 Caleb Williams, Originaltitel von Tödliches Geheimnis (1980), ZDF-Abenteuervierteiler von Robin Chapman